U23 damernes linjeløb ved EM i landevejscykling 2017 blev afholdt den 4. august i Herning, Danmark. Linjeløbet foregik over 100,5 km.

Linjeløbet blev vundet af danske Pernille Mathiesen, som kørte solo i mål efter 25 km i udbrud, efterfulgt af norske Susanne Andersen og britiske Alice Barnes.

Deltagere

Danske ryttere 
 Pernille Mathiesen
 Cecilie Uttrup Ludwig
 Louise Norman Hansen
 Johanne Marcher
 Trine Holmsgaard
 Josefine Huitfeldt

Resultater

Endelige resultat

Eksterne henvisninger 

Linjeløb (U23 damer)